Olszynki peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
 Olszynki, village de la voïvodie de Łódź
 Olszynki, village de la voïvodie de Mazovie